Hanuman může být:

 Hanumán – hinduistický bůh v podobě opice
 hulman posvátný – úzkonosý primát z čeledi kočkodanovití
 Hanuman (báseň) – satirická báseň Svatopluka Čecha
 Hanumán čalísa